

Geografia
 Winkelman – località dell'Arizona, Stati Uniti d'America

Persone
 Ben Winkelman – giocatore di football americano statunitense
 Bobby Winkelman – chitarrista statunitense
 Helena Winkelman – compositrice svizzera
 Henri Winkelman – militare olandese
 Michael Winkelman – attore statunitense
 Robert de Haze Winkelman – giurista e politico olandese
 Willem Winkelman – atleta olandese